TLC: Tables, Ladders & Chairs Match
 TLC: Tables, Ladders & Chairs (2010)
 TLC: Tables, Ladders & Chairs (2011)
 TLC: Tables, Ladders & Chairs (2015)